L'édition masculine 2002 du tournoi de tennis de Majorque se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series. Il s'agit de la dernière édition du tournoi avant sa réintégration au calendrier en 2020. Gastón Gaudio remporte l'épreuve de simple, Mahesh Bhupathi et Leander Paes celle de double.

Faits marquants

Disparition 
Il s'agit de la dernière édition du tournoi, remplacé dans le calendrier par Valence la saison suivante.

Pendant le tournoi 
Sous les yeux de sa famille, dont son oncle et entraîneur Toni, le local Rafael Nadal dispute son  chez les professionnels. Alors âgé de 15 ans et 10 mois, il remporte la  de sa carrière sur le circuit principal. Le jeune Majorquin n'est alors classé que n°762 ce qui ne l’empêche pas de battre le Paraguayen Ramón Delgado n°81 en 2 sets.

Lauréats 
Gastón Gaudio remporte son  en simple en battant en finale Jarkko Nieminen, une semaine après son  en carrière acquis sur la terre battue de Barcelone.

En double, la paire indienne Mahesh Bhupathi - Leander Paes remporte son  en battant en finale Michael Kohlmann et Julian Knowle. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Majorque
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2002
Majorque
Sport en Espagne en 2002
Majorque
Majorque